Misuzu – prenome giapponese
 3111 Misuzu – asteroide della fascia principale
 Lago Misuzu – lago del Giappone